Arme non conventionnelle
 Guerre non conventionnelle
 Médecine non conventionnelle
 Pétrole non conventionnel

Voir aussi